Neap-Tide – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Wiersz składa się ze strof pięciowersowych.

Far off is the sea, and the land is afar:
The low banks reach at the sky,
Seen hence, and are heavenward high;
Though light for the leap of a boy they are,
And the far sea late was nigh.

The fair wild fields and the circling downs,
The bright sweet marshes and meads
All glorious with flowerlike weeds,
The great grey churches, the sea-washed towns,
Recede as a dream recedes.

Podobnie jak wiele innych utworów Swinburne’a wiersz zawierra rozbudowane sekwencje aliteracyjne: The sea-forsaken forlorn deep-wrinkled/Salt slanting stretches of san/That slope to the seaward hand; And storm is a scourge to smite,/The sick sun's shadowlike light; As a dream dies down and is dead.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889